Kivihaka kan syfta på:

Kivihaka – en del av Haga distrikt i Helsingfors stad, se Stenhagen, Helsingfors
Kivihaka – ett affärsområde  i Vasa, Finland, se Stenhaga